Bill Koch kan syfta på följande personer:

Bill Koch, amerikansk skidåkare.
Bill Koch (affärsman), affärsman från USA som var med och vann America's Cup i segling.
Billy Koch, basebollspelare från USA.